Het seizoen 1930/31 was de vijfde editie van de Belgische Derde Klasse. De competitie vond plaats tussen september 1930 en mei 1931. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). De 42 deelnemende ploegen waren onderverdeeld in 3 reeksen van 14 ploegen. AS Ostendaise, Hoboken SK en RC Tirlemont werden kampioen. 

Door de competitiehermorming in 1931 zou Eerste Afdeling vanaf het volgende seizoen opgedeeld worden in twee reeksen van 14 ploegen aantreden in Eerste Afdeling. Hierdoor promoveerden op het einde van het seizoen de eerste 4 ploegen van elke reeks en twee van de drie ploegen die vijfde eindigden. In totaal promoveerden 14 ploegen naar de Eerste afdeling.

Ook de bevorderingsreeksen zouden volgend seizoen uitgebreid worden naar 4 reeksen van 14 ploegen.  Hierdoor degradeerde dit seizoen geen enkele club.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1929-30 voor de start van het seizoen:
 White Star Woluwe AC (12e) degradeerde na acht seizoenen in 1e en 2e nationale.
 Vilvorde FC (voorlaatste) degradeerde na twee seizoenen in 2e nationale.
 RCS Verviétois (laatste) degradeerde na 25 seizoenen in 1e en 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende negen teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen. Vier clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen. 
 AC Hemiksem
 FC Eeklo 
 US de Gilly
 WA Namur
 Jeunesse Arlonaise promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 Ixelles SC promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 Sint-Truidensche VV promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 KVG Oostende, het vroegere VG Oostende, promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale.
 R. Union Hutoise FC, het vroegere Union Hutoise FC, promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale.

Deelnemende teams

Deze ploegen speelden in het seizoen 1930-1931 in Bevordering. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking. 

Fléron FC werd koninklijk en wijzigde zijn naam in R. Fléron FC (Royal Fléron Football Club).

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen en promotie, P: promotie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie

Promoverende teams
Door de uitbreiding van Eerwte afdeling van 14 naar 28 clubs promoveerden 14 ploegen:
 De drie kampioenen.
 De negen ploegen die als tweede, derde en vierde eindigden.
 De twee "beste" ploegen die vijfde waren geëindigd: In reeks A eindigde SV Audenaerde als 5e met 31 punten, terwijl in de B en C-reeks de vijfde geklasseerde respectievelijk 32 en 33 punten haalden.  SV Audenaerde promoveerde als "slechtste" vijfde niet naar de Eerste Afdeling.

Volgende clubs promoveerden naar Eerste Afdeling 1931-32 op het eind van het seizoen:
 AS Ostendaise (kampioen reeks A) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 FC Renaisien (2e reeks A) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 Knokke FC (3e reeks A) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 Sint-Niklaassche SK(4e reeks A) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 Hoboken SK (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 Borgerhoutsche SK (2e reeks B) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 White Star Woluwe AC (3e reeks B) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 Boom FC (4e reeks B) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RFC Bressoux (5e reeks B) promoveerde na 6 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RC Tirlemont (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 RFC Sérésien (2e reeks C) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RCS Verviétois (3e reeks C) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 R. Stade Louvaniste (4e reeks C) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Turnhoutsche SK HIH (5e reeks C) promoveerde voor het eerst 2e nationale.

Degraderende teams
Wegens de uitbreiding naar 56 ploegen in plaats van 42, degradeerde geen enkele club.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3